Хипократ може бити:

 Хипократ са Коса, утемељивач клиничке медицине (медицине као науке) и најчувенији грчки лекар.
 Хипократ са Хиоса,  грчки математичар и аутор првог уџбеника математике.